Il singolare del Toray Pan Pacific Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Amanda Coetzer.

Martina Hingis ha battuto in finale 6–2, 6–1 Amanda Coetzer.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Lindsay Davenport (quarti di finale)
  Martina Hingis (campionessa)
  Jana Novotná (semifinali)
  Monica Seles (semifinali)

 Steffi Graf (quarti di finale) 
 Anna Kurnikova (quarti di finale) 
 Amanda Coetzer (finale) 
 Nataša Zvereva (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1999